Marigny ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Marigny, Ortschaft in der französischen Gemeinde Massingy im Département Haute-Savoie

Gemeinden in Frankreich:
 Marigny (Allier) im Département Allier
 Marigny (Jura) im Département Jura
 Marigny (Manche), ehemalige Gemeinde im Département Manche
 Marigny (Marne) im Département Marne
 Marigny (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire
 Marigny (Deux-Sèvres) im Département Deux-Sèvres
 Marigny-Brizay im Département Vienne
 Marigny-Chemereau im Département Vienne
 Marigny-en-Orxois im Département Aisne
 Marigny-le-Cahouët im Département Côte-d’Or
 Marigny-le-Châtel im Département Aube
 Marigny-l’Église im Département Nièvre
 Marigny-Le-Lozon im Département Manche
 Marigny-lès-Reullée im Département Côte-d’Or
 Marigny-les-Usages im Département Loiret
 Marigny-Marmande im Département Indre-et-Loire
 Marigny-Saint-Marcel im Département Haute-Savoie
 Marigny-sur-Yonne im Département Nièvre

Marigny ist der Name folgender Personen:

 Enguerrand de Marigny (um 1260–1315), Kammerherr des französischen Königs Philipp IV.
 Jean de Marigny († 1351), Bischof von Beauvais (1313–1347) und Erzbischof von Rouen (1347–1351) sowie Militär und Staatsmann
 Philippe de Marigny († 1316), jüngerer Halbbruder von Enguerrand de Marigny, ab 1310 Erzbischof von Sens 
 Roland de Marigny (* 1975), italienischer Rugby-Union-Spieler
 Gaspard de Bernard de Marigny (1754–1794), französischer Offizier und General im Vendée-Aufstand
 Marigny de Grilleau (um 1860–1942), französischer Mathematiker
 Sabine Desvaux de Marigny (* 2001), mauritische Handball- und Fußballspielerin